Кубок Чили по футболу 1992 () — 22-й розыгрыш Кубка Чили по футболу.

Групповой раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Межгрупповые результаты (группы 3—4)

Группа 4

Группа 5

Межгрупповые результаты (группы 5—6)

Группа 6

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Информация о турнире на rsssf.com 

1992
Спорт в Чили в 1992 году
Чили